Le championnat de Suisse est l'appellation abrégée de plusieurs compétitions regroupant des équipes ou des individus suisses. Il existe également une .

Sport 
 Championnat de Suisse de baseball
 Championnat de Suisse de basket-ball
 Championnat de Suisse de beach-volley
 Championnat de Suisse de combiné nordique
 Championnats de Suisse de course en montagne
 Championnat de Suisse de curling masculin
 Championnats de Suisse de cyclisme sur route
 Championnats de Suisse de cyclo-cross
 Championnat de Suisse d'échecs
 Championnat de Suisse d'escrime
 Championnat de Suisse de football
 Championnat de Suisse de football américain
 Championnat de Suisse de football de plage
 Championnat de Suisse de football féminin
 Championnat de Suisse de Formule 3
 Championnat de Suisse de handball féminin
 Championnat de Suisse de handball masculin
 Championnat de Suisse de hockey sur gazon
 Championnat de Suisse de hockey sur glace
 Championnat de Suisse de hockey sur glace féminin
 Championnat de Suisse de hockey sur glace junior
 Championnat de Suisse des rallyes
 Championnat de Suisse de rink hockey masculin
 Championnat de Suisse de rugby à XV
 Championnat de Suisse de ski
 Championnat de Suisse de tchoukball
 Championnat de Suisse de tennis de table
 Championnat de Suisse de unihockey
 Championnat de Suisse de volley-ball féminin
 Championnat de Suisse de volley-ball masculin

Autres 
 Championnats de Suisse de Scrabble francophone

Voir aussi 
 Liste des championnats
 Liste des coupes -